Пе́нхамо () — муниципалитет в Мексике, штат Гуанахуато, с административным центром в одноимённом городе. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила  человек.

Общие сведения 
Название Pénjamo с языка тараско можно перевести как место кипарисов.

Площадь муниципалитета равна 1561 км², что составляет 5,1 % от общей площади штата, а наивысшая точка расположена в поселении Преситас-де-Рехиль и равна 2378 метра.

Он граничит с другими муниципалитетами штата Гуанахуато: на севере с Мануэль-Добладо и Куэрамаро, на востоке с Абасоло, а также граничит с другими штатами Мексики: на юге с Мичоаканом и на западе с Халиско.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован в 1824 году, в его состав входит 503 населённых пункта, самые крупные из которых:

Экономика 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях: сельское хозяйство, скотоводство и рыбная ловля — 34,7 %, промышленность и строительство — 24,7 %, сфера обслуживания и туризма — 37,5 %, прочее — 3,1 %.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2010 года, инфраструктура развита следующим образом:
 электрификация: 97,7 %;
 водоснабжение: 94,4 %;
 водоотведение: 82,6 %.

Фотографии

Примечания

См. также 
 Муниципалитеты Гуанахуато
 Портал:Мексика

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Гуанахуато